Carlos Julià Braun (Zamora, 1966) es un poeta satírico y sacerdote español.

Biografía 

Nació en Zamora (España), según su perfil biográfico, "como el rey san Fernando: estando de paso su madre por esa provincia en el momento en que le sobrevino el parto. De padre catalán y madre namibia (de origen prusiano, ovambo, bóer y nama a partes iguales), se crio en El Masnou, en la comarca de El Maresme (Barcelona)". Actualmente "reside en la isla de Rodas, donde trabaja como calafate (la profesión de su padre) y mantiene una pequeña galería de arte". Autodidacta, alcanzó no obstante el grado de Doctor (PhD) en Sociología y Antropología del Naturismo por la Royal University of Ruritania en 2016. Ante todo, se define como "piloto de barco".

Cultiva la sátira. Ha publicado poemarios como La leyenda blanca (2002) y Siete sonetos piadosos (2013). Además, ha sido seleccionado en varias antologías poéticas de carácter satírico. Su actividad literaria lo ha llevado a militar en varias asociaciones, como la Unión Hispanomundial de Escritores (Lima, 2012), el Movimiento Poetas del Mundo (Santiago de Chile, 2012), la Sociedad Venezolana de Arte Internacional (Caracas, 2013) o la Red Mundial de Escritores en Español (Madrid, 2013). Es cónsul en las Islas Baleares del Movimiento Poetas del Mundo. La poesía de Julià Braun ha sido señalada por "su alcance espiritual" como "posiblemente la mejor poesía sacra del mundo".

Además de su trabajo en el puerto de Rodas y como galerista, Julià Braun ha seguido la carrera eclesiástica. En 2005 obtuvo el rango de ministro de la Universal Life Church. Desde 2013 es protodiácono y desde 2020 obispo de Vritomartis (Creta) en el seno de la comunidad católica greco-melquita de Sfakiá (Creta), y desde 2019 capellán de honor de la Casa Imperial Tomassini Paternò Leopardi en Milán, así como su delegado en Rodas y Creta.

Su labor pastoral va unida a una vocación ecuménica que lo llevó a fundar el 1 de enero de 2018, junto con su superior en Sfakiá, el archimandrita Arkadios González, la Santa Orden Ecuestre y Católica de Simón Pedro, de carácter nobiliario, en honor al santo patrón de la localidad de la que es natural, El Masnou. Julià Braun ostenta en ella el cargo de administrador general, el rango ecuestre de excelente y fidelísimo caballero y los títulos nobiliarios de príncipe de Fuente Castalia y conde de Sfakiá.
En octubre de 2019 fue reconocido por el emperador titular de Constantinopla Ezra Foscari Tommasini Leopardi, con la siguiente relación de títulos y responsabilidades propias del Imperio Romano de Oriente: caballero de la Orden Imperial Nobiliaria de la Corona Heracliana de Constantinopla, embajador plenipotenciario ante el Patriarcado Griego Católico de Antioquía, capellán de honor de la Casa Imperial, delegado plenipotenciario para las islas de Creta y Rodas, vicedelegado nacional para Grecia y noble patricio bizantino.
Es, además, oficial de la Orden de la Corona de Escocia (Rambouillet), caballero oficial de la Orden Nobiliaria de los Caballeros de San Romedio (Valdagno) y conde palatino de El Masnou en el Sacro Imperio Romano Germánico.

Obras 
Poesía

 La leyenda blanca, Glasgow: Calco, 2002.
 Siete sonetos piadosos, prólogo de Arkadios González, Brighton: Los Papeles de Brighton, 2013.

Antologías en las que aparece

 Los versos satíricos, edición de Eduardo Moga, Barcelona: Robinbook, 2001.
 Los papeles secretos de la Discreta, Madrid: Ediciones de la Discreta, 2010.

Referencias 

Poetas en español
Poetas de España del siglo XX
Poetas de España del siglo XXI
Escritores en español del siglo XX
Escritores en español del siglo XXI
Escritores de España del siglo XX
Escritores de España del siglo XXI
Satíricos de España
Sacerdotes católicos de España del siglo XX
Sacerdotes católicos de España del siglo XXI
Nacidos en Zamora